А́лла Никола́евна Соколо́ва (2 февраля 1944 — 21 декабря 2018) — советская и российская ,  и , более всего известная пьесой «Фантазии Фарятьева».

Биография 
Заочно закончила ГИТИС (мастерская Нины Михоэлс).

Начало актёрской деятельности — в театрах союзных республик, в городах Душанбе и Лиепая.

С 1967 по 1973 годы была актрисой Рижского театра русской драмы. Затем работала в Театре имени Ленинского комсомола (ныне
Балтийский дом) в Ленинграде, где дебютировала как драматург.

Огромную популярность в СССР завоевала третья по счёту пьеса Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена сразу в БДТ (дебют Сергея Юрского в качестве режиссёра), «Современнике», Центральном театре Советской Армии, Рижском театре русской драмы, Ереванском государственном русском драматическом театре имени К. С. Станиславского. В 1979 году пьеса была экранизирована Ильёй Авербахом с Андреем Мироновым,Зинаидой Шарко ,Екатериной Дуровой и Мариной Неёловой в главных ролях. C 1 февраля 2014 г. спектакль «Фантазии Фарятьева» в постановке режиссёра и педагога Веры Петровны Камышниковой возобновлён на Старой сцене московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Среди других пьес Аллы Соколовой — «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Эльдорадо» (поставлена в МХАТ Олегом Ефремовым), «Люди, звери и бананы», «Раньше», «Бес счастья» (по Шолом-Алейхему), «Либерте… Эгалите…» (о Беранже).

В 1980 году написала сценарий фильма «Мой папа — идеалист», снятого Владимиром Бортко.

В 1990 году сыграла главную роль в фильме Светланы Проскуриной «Случайный вальс» (приз «Чёрная пантера» за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе). 
Похоронена в Киеве.

Личная жизнь 
 Муж — актёр Сергей Дрейден.
 Сын — режиссёр и сценарист Николай Дрейден.

Издания 
 Соколова А. Н. Кто этот Диззи Гиллеспи? Фантазии Фарятьева. Л.: Искусство, 1978.
 Соколова А. Н. Фантазии Фарятьева // Театр: ежемесячный журнал драматургии и театра. № 1, январь 1978. М.: Искусство, 1978.
 Соколова А. Н. Фантазии Фарятьева // Пьесы ленинградских драматургов. М.: Лениздат, 1979. С. 541—603.
 Соколова А. Н. Люди, звери и бананы // Пьесы ленинградских драматургов. М.: Лениздат, 1985. С. 149—190.
 Соколова А. Н. Раньше // Ландскрона: Пьесы для небогатых театров. СПб.: Издательство Буковского, 1997.
 Соколова А. Н. Либерте… Эгалите… // Ландскрона: Новая петербургская драматургия. СПб.: Издательство Буковского, 1998.
 Соколова А. Н. Фантазии Фарятьева // Ландскрона: Семь пьес с необычной судьбой. СПб.: Издательство Буковского, 1998.
 Соколова А. Н. Мечтательные пьесы: Сборник. — СПб.: Борей Арт, 2013. — 372 с., илл.

Постановки пьес 
 1969 — Рига, Рижский русский театр имени Михаила Чехова — «Варвары» М. Горького — Анна Фёдоровна
 1976 — Санкт-Петербург, БДТ — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Сергей Юрский / дебют)
 1977 — Москва, Современник — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Лилия Толмачева)
 2001 — Санкт-Петербург, Русская антреприза имени Андрея Миронова — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр и сценограф — Юрий Цуркану)
 2009 — Мытищи, Театр театр драмы и комедии ФЭСТ — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Алексей Курганов)
 2012 — Санкт-Петербург, Молодежный театр на Фонтанке — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Владимир Туманов)
 2012 — Москва, Малый Драматический Театр на Б. Серпуховской — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Олег Буданков)
 2014 — Москва, Мастерская Петра Фоменко — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Вера Камышникова)
 2016 — Псков, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Олег Куликов)
 2016 — Москва, Театр Которого Нет — «Fантазии Fарятьева» (режиссёр и сценограф — Константин Демидов)
 2016 — Москва, Электротеатр Станиславского — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Евгений Бедняков)
 2016 — Москва, Современный Театр Антрепризы — «Перекрестки любви» (по пьесе «Фантазии Фарятьева», реж. — Родион Овчинников)
 2016 — Тюмень, Тюменский Драматический Театр — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр и художник — Владимир Чернядев)
2017 — Набережные Челны, Русский драматический театр "Мастеровые" — «Фантазии Фарятьева» (реж. — Пётр Шерешевский)
2022 — Израиль, Театр Zero - «Фантазии Фарятьева» (режиссёры - Марина Белявцева и Олег Родовильский)

Примечания

Ссылки 
 Алла Соколова с планеты Антиподов
 Пьеса «Раньше»
 Пьеса «Либерте… Эгалите…»
 Пьеса «Фантазии Фарятьева»

Алла
Русские драматурги